Ambodibonara (Atsinanana), een plaats en gemeente in de regio Atsinanana in Madagaskar
 Ambodibonara (Diana), een plaats en gemeente in de regio Diana in Madagaskar